Lurë (plaats), een plaats in Albanië
 Nationaal park Lurë, een nationaal park in Albanië

Zie ook 
 Lura (doorverwijspagina)